Николай Палаузов:
  (1776—1853) — известный болгарский торговец, меценат.
 Палаузов, Николай Христофорович (1819—1899) — болгарский возрожденец, общественник, просветитель.